Озтето је насеље у Италији у округу Фиренца, региону Тоскана.

Према процени из 2011. у насељу је живело 12 становника. Насеље се налази на надморској висини од 569 м.

Види још 
 Покрајине Италије
 Италијани

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 

Насеља у округу Фиренца
Википројект географија/Насеља у Италији